Grande Valse steht für:

 Grande valse brillante (Chopin), Klavierwerk von Frédéric Chopin
 Grande Valse, einen Nokia-Klingelton